Wallace est un nom propre britannique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 (1926-2008), mathématicien écossais;
 Alfred Russel Wallace (1823-1913), naturaliste britannique ;
 Andy Wallace (1961-), coureur automobile anglais ;
 Andy Wallace (?-), producteur de musique américain ;
Anthony Wallace (1979-), photojournaliste britannique
 
 Ben Wallace (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Bennie Wallace (1946-), saxophoniste américain de jazz ;
  (1949-), bassiste canadien (The Guess Who) ; 
 Bryan Edgar Wallace (1904-1971), écrivain et scénariste britannique, auteur de roman policier ;
 Carlton Wallace (1903-1980), auteur britannique de roman policier ;
 Charles Wallace (1885-1942), footballeur anglais ;
 Christopher Wallace (1972-1997), rappeur américain ;
 Danny Wallace (1964-), footballeur international anglais ;
 David Foster Wallace (1962-2008), écrivain américain ;
 Dee Wallace (1948-), actrice américaine ;
 Doreen Wallace (?-), professeure canadienne ;
 Earl W. Wallace (?-), scénariste américain ;
 Edgar Wallace (1875-1932), scénariste et réalisateur britannique ; 
 Georg Wallace (1804-1890), homme politique norvégien 
 George Wallace (1919-1998), homme politique américain ;
 George Wallace (1952-), acteur américain ;
 George D. Wallace (1917-2005), acteur américain ;
 Gerald Wallace (1982-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Henry Wallace (1888-1965), candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique en 1948 ;
  (1965-), tueur en série américain ;
 
 Jack Wallace (1933-2020), acteur américain ;
 Jean Wallace (1923-1990), actrice américaine ;
  (1927-2008), chanteur américain ;
 Jim Wallace (1954-), homme politique écossais ; 
 Joe Wallace (1890-1975), poète, journaliste et homme politique canadien
 
 John Wallace (1812-1896), homme politique canadien
 John D. Wallace (1949-), homme politique canadien
 John Wallace (1962-), rameur d'aviron canadien
 John Wallace (1974-), joueur de basket-ball américain
 Irving Wallace (1916-1990), écrivain et scénariste américain ;  
 Katherine Wallace (1990-), actrice australienne ;
 Laurie Wallace (1975-), actrice américaine ;
 Leroy Wallace (1950-), batteur jamaïcain ;
 Lewis Wallace (1827-1905), général de l'armée de l'Union lors de la Guerre de Sécession ;
 Lurleen Wallace (1926-1968), femme politique démocrate américaine ;
 Marcia Wallace (1942-2013), actrice, humoriste et doubleuse américaine ;
 Marilyn Wallace (1941-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Martin Wallace (1962-), auteur britannique de jeux de société ;
 Mike Wallace (1918-2012), journaliste et animateur de télévision américain ;
 Morgan Wallace (1881-1953), acteur et dramaturge américain ;
 Nayo Wallace (1970-), actrice américaine ;
 Paul Wallace  (1971-), ancien joueur de rugby à XV ; 
 Pamela Wallace (1949-), écrivain et scénariste américaine (épouse de Earl W. Wallace) ;
 Percival Wallace (1890-1949), footballeur anglais ;
 Rasheed Wallace (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Richard Wallace (1818-1890), collectionneur et philanthrope britannique (voir Fontaine Wallace) ;
 Richard Wallace (1894-1951), réalisateur américain ;
 Richard Wallace (1968-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Robert Wallace (?-), lettré et chroniqueur médiéval ;
 Robert Charles Wallace (?-), géologue écossais ;
 Rod Wallace (1969-), footballeur anglais ;
 Ruth Wallace Brodeur (1941-), auteure américaine de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Scruffy Wallace, joueur de cornemuse du groupe Dropkick Murphys ;
 Seneca Wallace (1980-), joueur américain de football américain ;
 Shaqwedia Wallace (1989-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Timothy T. Wallace (1984-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Tommy Lee Wallace (1949-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Wallace de Souza (1987-), joueur brésilien de volley-ball ;
 Wallace (1986-), Wallace Fernando Pereira, footballeur brésilien ;
 Wallace (1994-), Wallace Oliveira dos Santos, footballeur brésilien ;
 Wallace (1994-), Wallace Fortuna dos Santos, footballeur brésilien ;
 
 William Wallace (1272-1305), patriote écossais ;  
 William Wallace (1768-1843), mathématicien écossais ;
 William Vincent Wallace (1812-1865), compositeur irlandais ;
 William Wallace (1860-1940), compositeur écossais ;
 William Wallace (1863-1922), un prêtre jésuite irlandais, missionnaire en Inde ;
 William Wallace (?-), chef-décorateur américain ;
 William Wallace (1882-1915), joueur de rugby à XV international écossais ;
 William Wallace (1940-), footballeur international écossais ;
 William Stewart Wallace (1884-1970), historien, bibliothécaire et éditeur canadien.

Pseudonyme 

 JG Wallace ou simplement Wallace (1967-), de son vrai nom Stéphane Carpentier, auteur de bande dessinée français.

Toponyme

Australie 
 Wallace, une ville du comté de Moorabool dans l'État de Victoria,

Canada 
 Wallace, une ville de la Nouvelle-Écosse,
 Wallace, une municipalité rurale canadienne du Manitoba
 Wallace, une communauté du comté de Perth en Ontario,

États-Unis 
 Wallace, une census-designated place du comté de Calaveras en Californie ;
 Wallace, une ville du comté de Duplin en Caroline du Nord ;
 Wallace, ,une localité du comté de Codington dans le Dakota du Sud ;
 Wallace, une census-designated place située en Floride ;
 Wallace, une ville, siège du comté de Shoshone dans l'Idaho ;
 Wallace, une localité du comté de Fountain dans l'Indiana ;
 Wallace, une localité du comté de Wallace au Kansas ;
 Wallace, une "census-designated place" dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste en Louisiane, ;
 Wallace, une ville du comté de Menominee dans le Michigan ;
 Wallace, une communauté non incorporée du comté de Buchanan dans le Missouri ;
 Wallace, un village du comté de Lincoln dans le Nebraska ;
 .

Divers 
 Droite de Wallace - une construction géométrique portant le nom du mathématicien William Wallace,
 Wallace Collection, le musée de Londres présentant la collection du philanthrope Richard Wallace.
 Fontaine Wallace, le nom donné à des fontaines stylisées offertes par Richard Wallace,
 Fontaine Wallace, un groupe français de musique,
 Ligne Wallace, une frontière biogéographique entre les deux grandes écorégions que sont l'Indomalais et l'Australasien,
 Wallace, un des personnages du film d'animation Wallace et Gromit,
 Wallace, est le premier album du groupe français Naive New Beaters.
 Wallace "Wally" Rudolph West est le super-héros fictif de DC  The Flash (III)
 Wallace Farm, ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques
 (21903) Wallace, astéroïde.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais